{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63801) - || 2001 RM27 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63802) - || 2001 RV28 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63803) - || 2001 RC29 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63804) - || 2001 RA31 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63805) - || 2001 RV36 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (63806) - || 2001 RG37 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (63807) - || 2001 RZ38 ||9 september 2001 || LINEAR
|-
| (63808) - || 2001 RF44 ||12 september 2001 || NEAT
|-
| (63809) - || 2001 RU44 ||13 september 2001 || NEAT
|-
| (63810) - || 2001 RL45 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (63811) - || 2001 RU45 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (63812) - || 2001 RW45 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (63813) - || 2001 RX45 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (63814) - || 2001 RY45 ||15 september 2001 || J. Nomen
|-
| (63815) - || 2001 RX46 ||11 september 2001 || LINEAR
|-
| (63816) - || 2001 RC48 ||10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63817) - || 2001 RP60 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63818) - || 2001 RV63 ||11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63819) - || 2001 RJ64 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63820) - || 2001 RQ64 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63821) - || 2001 RF65 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63822) - || 2001 RQ68 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63823) - || 2001 RL70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63824) - || 2001 RZ70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63825) - || 2001 RA71 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63826) - || 2001 RD71 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63827) - || 2001 RP71 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63828) - || 2001 RS71 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63829) - || 2001 RM72 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63830) - || 2001 RO72 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63831) - || 2001 RY73 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63832) - || 2001 RL74 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63833) - || 2001 RW74 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63834) - || 2001 RU75 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63835) - || 2001 RW75 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63836) - || 2001 RY75 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63837) - || 2001 RA76 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63838) - || 2001 RC76 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63839) - || 2001 RM76 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63840) - || 2001 RS76 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63841) - || 2001 RX76 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63842) - || 2001 RD77 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63843) - || 2001 RO77 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (63844) - || 2001 RK80 ||12 september 2001 || NEAT
|-
| (63845) - || 2001 RV81 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (63846) - || 2001 RY82 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63847) - || 2001 RU83 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63848) - || 2001 RE86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63849) - || 2001 RV86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63850) - || 2001 RY86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63851) - || 2001 RH87 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63852) - || 2001 RZ87 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63853) - || 2001 RT88 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63854) - || 2001 RU88 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63855) - || 2001 RB90 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63856) - || 2001 RD91 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63857) - || 2001 RZ91 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63858) - || 2001 RN92 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63859) - || 2001 RR93 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63860) - || 2001 RS93 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63861) - || 2001 RU93 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (63862) - || 2001 RL100 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63863) - || 2001 RM102 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63864) - || 2001 RX107 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63865) - || 2001 RC109 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63866) - || 2001 RB111 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63867) - || 2001 RN115 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63868) - || 2001 RC119 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63869) - || 2001 RN121 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63870) - || 2001 RN123 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63871) - || 2001 RB133 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63872) - || 2001 RT134 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63873) - || 2001 RF135 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63874) - || 2001 RT135 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63875) - || 2001 RY135 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63876) - || 2001 RK140 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63877) - || 2001 RA141 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63878) - || 2001 RH141 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (63879) - || 2001 RM142 ||13 september 2001 || NEAT
|-
| (63880) - || 2001 RX142 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (63881) - || 2001 RD145 ||7 september 2001 || LONEOS
|-
| (63882) - || 2001 RX152 ||11 september 2001 || LINEAR
|-
| (63883) - || 2001 SO || 16 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (63884) - || 2001 SF1 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63885) - || 2001 SU2 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63886) - || 2001 SY2 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63887) - || 2001 SH3 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63888) - || 2001 SJ3 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63889) - || 2001 SK3 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63890) - || 2001 SU3 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63891) - || 2001 SN4 ||18 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (63892) - || 2001 SX4 ||18 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (63893) - || 2001 SY4 ||18 september 2001 || Fountain Hills
|-
| (63894) - || 2001 SN5 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63895) - || 2001 SZ5 ||18 september 2001 || P. Kušnirák
|-
| (63896) - || 2001 SE9 ||19 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (63897) Ofunato || 2001 SM9 ||18 september 2001 || BATTeRS
|-
| (63898) - || 2001 SL10 ||19 september 2001 || Needville
|-
| (63899) - || 2001 SG12 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63900) - || 2001 SB14 ||16 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten